Сэмуайз:
 Сэмуайз Дидье () — художник, арт-директор в Blizzard Entertainment.
 Сэмуайз Гэмджи () — хоббит, персонаж эпоса «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина.